Markéta Francouzská ( Marguerite de Valois, 5. června 1523 Saint-Germain-en-Laye – 15. září 1574 Turín) byla vévodkyně z Berry a francouzská princezna, dcera Františka I. Francouzského a Klaudie Francouzské.

Život

Mládí 
Markéta se narodila jako nejmladší dcera francouzského krále Františka I. a bretaňské vévodkyně Klaudie. Měla velmi blízko ke své tetě z otcovy strany, Markétě Navarrské, která o ni a její sestru Magdalenu v jejich dětství pečovala, a také ke své švagrové Kateřině Medicejské.

Ke konci roku 1538 její otec a císař Karel V., dohodli sňatek mezi Markétou a císařovým synem, budoucím Filipem II. Španělským. Nicméně, dohoda mezi Františkem a Karlem byla jen krátkodobá a k manželství nikdy nedošlo. Dne 29. dubna 1550 ve 26 letech, se stala suo jure vévodkyní z Berry.

Manželství 
Krátce před jejími 36. narozeninami, jí bratr Jindřich II. Francouzský a bývalý nápadník Filip II. v rámci smlouvy z Cateau-Cambrésis, která byla podepsána velvyslanci zastupujícími oba monarchy dne 3. dubna 1559, zařídili sňatek. Za manžela jí byl vybrán Filipův spojenec, Emanuel Filibert, savojský vévoda a princ z Piedmontu. V té době byla Markéta popisována jako "stará panna, dáma vynikajícího chování a živého intelektu".

Svatba se konala za tragických okolností. Dne 30. června, jen tři dny poté, co byla podepsána svatební smlouva, byl král Jindřich vážně zraněn během turnaje při oslavách sňatku jeho nejstarší dcery Alžběty s nedávno ovdovělým králem Filipem. Krále zranil jeho soupeř Montgomery, který jej kopím nechtěně udeřil do helmy v místě pod hledím a rozbil ji. Dřevěné třísky pronikly králi hluboko do pravého oka a poté dále do mozku. Umírající král byl stále při vědomí a tak ze strachu, že by mohl savojský vévoda z jeho smrti profitovat a nedodržet spojenectví, nařídil, že sňatek jeho sestry musí být okamžitě uzavřen.

Obřad se nekonal v katedrále Notre-Dame, jak bylo plánováno. Místo toho to byla vážná, pochmurná událost konaná o půlnoci 9. července v Saint Paul, malém kostele nedaleko paláce Tournelles, kde byl usazen Markétin umírající bratr. Mezi několika málo hosty byla králova manželka Kateřina Medicejská, která seděla sama, plačící. Král Jindřich zemřel následující den.

Potomci 
 Karel Emanuel I. Savojský (12. 1. 1562 Rivoli – 26. 7. 1630 Savigliano), vévoda savojský od roku 1580 až do své smrti
 ⚭ 1585 Kateřina Michaela Španělská (10. 10. 1567 Madrid – 6. 11. 1597 Turín), rodem španělská infantka, pohřbena v katedrále svatého Jana Křtitele v Turíně

Smrt 
Markéta zemřela 15. září 1574 ve věku 51 let. Byla pohřbena v Turínské katedrále.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Valois-Angoulême
Francouzské princezny
Savojské vévodkyně
Vévodkyně z Berry
Narození v Saint-Germain-en-Laye
Úmrtí v Turíně
Pohřbení v katedrále v Turíně
Narození 5. června
Narození v roce 1523
Úmrtí 15. září
Úmrtí v roce 1574
Ženy